Новодівочий цвинтар, Новодівичий цвинтар () — назва двох цвинтарів у Росії:
 Новодівочий цвинтар — цвинтар у Москві.
 Новодівочий цвинтар — цвинтар у Санкт-Петербурзі.